Фред (Фре́дди, Фре́дерик) Ко́ул () — несколько людей:

  (1948—2017; настоящее имя Фредерик Ли Коул) — американский рок-певец и гитарист.
  (1912—1986) — американский библиотекарь и историк, президент  и Университета Вашингтона и Ли.
  (1931—2020; настоящее имя Лайонел Фредерик Коул) — американский джаз-певец и пианист.